LLJ steht für:
 Liberale Jugend Litauens
 Low Level Jetstream, jetähnliche Starkwindzone in tieferen Höhen z. B. im Alpenvorland auf der Alpennordseite 
 Challis Airport (FAA-Code), Challis (Idaho), Custer County (Idaho), Idaho

llj steht für:
 Ladji Ladji (auch: Ledji-Ledji; ISO-639-3-Code), ausgestorbene Australische Sprache in New South Wales und Victoria

Abkürzung